Rywalizacja mężczyzn w snowboardowym slopestyle'u podczas mistrzostw świata w Kreischbergu została rozegrana 21 stycznia 2015 roku na trasie o nazwie Fladi. Tytułu sprzed dwóch nie obronił reprezentant Finlandii Roope Tonteri, który uplasował się na drugim miejscu. Nowym mistrzem świata został reprezentant Stanów Zjednoczonych Ryan Stassel, natomiast brązowy medal zdobył jego rodak, Kyle Mack.

Wyniki

Kwalifikacje

Półfinał

Finał

Przypisy 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Dowolnym i Snowboardingu 2015